Forestville är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Côte-Nord och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Forestville ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Forestville är platt. Havet är nära Forestville åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Forestville. Trakten är glest befolkad.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec